Моргун:

 Моргун Василь Андрійович — доктор історичних наук, президент Міжнародного фонду науковців-універсалів «Український діалог», академік Української академії історичних наук.
 Моргун Володимир Васильович (* 1938) — Герой України, науковець у галузі генетики та селекції рослин.
 Моргун Микола Іванович (1914—1986) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Моргун Олег Анатолійович (* 1965) — радянський та український футболіст та тренер, виступав на позиції воротаря.
 Моргун Олег Анатолійович (1971—2019) — капітан ДСНС, сапер.
 Моргун Олександр Михайлович (1874—1961) — земський і кооперативний діяч, дослідник народного мистецтва.
 Моргун Олексій Григорович — архітектор, головний архітектор Куйбишева з 1965 по 1987 рік.
 Моргун Степан Трохимович (? — 1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Моргун Сергій Миколайович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Моргун Тетяна Миколаївна (* 1957) — заслужений працівник культури України.
 Моргун Федір Овксентійович (1910—1990) — український поет та перекладач.
 Моргун Федір Трохимович (1924—2008) — Герой Соціалістичної Праці, багаторічний керівник Полтавщини, перший голова Державного комітету СРСР з охорони природи, письменник.
 Моргун-Білявський Олександр Миколайович (1973—2014) — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Примітки 

Українські прізвища